

Patronyme

 Michel Duroc (1772-1813), militaire français, grand maréchal du palais de .

Toponyme

 Duroc, station du Métro de Paris (lignes 10 et 13) ;
Duroc, place historique à Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle).

Autres
 Duroc, race porcine originaire des États-Unis d'Amérique